Stivínová ist der Familienname folgender Personen: